Die Little League World Series 2014 war die 68. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania. Im Jahr 2014 feierte die Little League Organisation ihr 75-jähriges Bestehen.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften bildeten eine Gruppe aus acht Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und eine Gruppe aus acht internationalen Mannschaften. Die beiden Gruppen spielten je eine Doppel-Eliminations-Runde, die Sieger der Gruppen spielten zum Schluss gegeneinander um den Weltmeistertitel.

Ergebnisse 

Im November 2013 wurden die Spieldaten bekannt gegeben. Die Ziehung der Begegnungen und die Festlegung des Zeitplanes fand am 11. Juni statt.

Runde Vereinigte Staaten

Runde International

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften welche ihre beiden ersten Spiele verloren hatten, spielten die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Trost-Spiel 

Das Trostspiel (engl.: Consolation game) wurde zwischen dem Verlierer der US-Meisterschaft und dem Verlierer der Internationalen Meisterschaft gespielt.

Weltmeisterschaft

Trivia 

 Mit der Mannschaft aus Las Vegas nahm zum ersten Mal ein Team aus Nevada an den LLWS teil.
 Die Niederlage Japans in der Dritten Runde war die erste Niederlage in 13 Spielen seit der Finalniederlage 2011.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Little League World Series

Einzelnachweise 

Baseball 2014
2014
Sportveranstaltung in South Williamsport